Saint-Jérôme puede hacer referencia a:

 Saint-Jérôme, ciudad de la provincia de Quebec, Canadá.
 Estación Saint-Jérôme, estación de trenes y autobuses de Saint-Jérôme.
 Boyeux-Saint-Jérôme, población y comuna francesa del departamento de Ain.